Анна Александровна Моргина (родилась 21 августа 1991 года в Москве, СССР) — российская теннисистка; победительница 38 турниров ITF (десять — в одиночном разряде).

Общая информация 
Анна в теннисе с семи лет. Любимое покрытие — хард.

Теннисистка тренируется в Международной теннисной академии ITS Tennis Centre в Оломоуце, Чехия.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (21)

Победы (10) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (11)

Финалы турниров ITF в парном разряде (49)

Победы (28)

Поражения (21)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты России